In 1978 werd het 68ste Campeonato Paraibano gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Paraíba. De competitie werd georganiseerd door de Federação Paraibana de Futebol en werd gespeeld van 20 augustus tot 26 november. Botafogo werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Finale

Tweede toernooi

Derde toernooi

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paraibano
Paraib